Als Schubkette wird bezeichnet:

 Schubkette (Linguistik), eine Theorie der Lautverschiebung als Kettenverschiebung, Gegenteil der Schubkette ist die Zugkette.
 Schubkette (Mechanik), ein mechanisches Bauteil der Fördertechnik, das im spannungslosen Zustand aufgerollt werden kann, unter Spannung jedoch Schub- und Druckkräfte übertragen kann. Wird zum Beispiel in der Bühnentechnik angewendet.

Siehe auch:
 Schubkettengetriebe, alternative Bezeichnung für ein Schubgliederbandgetriebe